Баба Тахір (*باباطاهر, д/н XI ст.) — середньовічний іранський поет та письменник, що складав твори лурською мовою або на одному з діалектів фарсі. 
 Анжеліка Тахір, Анжеліка Рублевська Тахір — пакистансько-українська модель, актриса і журналістка. 
 Сабаа Тахір () — американська письменниця пакистанського походження. 
 Баширов Тахір Тахірович (нар. 25 лютого 1985 — пом. 25 січня 2015) — солдат Збройних сил України.

Див. також
 Тахіриди
 Тахір і Зухра